Götterspeise steht für:
 Götterspeise (Süßspeise), Dessert
 Westfälische Götterspeise, Dessert
 Ambrosia in der griechischen Mythologie
 die Frucht Kaki
 die Kakaobäume (Theobroma)